Kritón, görög filozófus, Szókratész tanítványa
 Kritón, Platón egyik dialógusa, a fenti Kritón szereplésével
 Kritón, görög püthagoreus filozófus
 Kritón, i. e. 2. századi költő
 Kritón, i. e. 2. századi történetíró
 Kritón, i. e. 2. századi csillagász
 Kritón, 1–2. századi orvos